Универсиа́да (Universiade) — международные и национальные спортивные соревнования среди студентов, проводимые Международной федерацией университетского спорта (FISU). Название «Универсиада» происходит от слов «Университет» и «Олимпиада». Часто упоминается, как «Всемирные студенческие игры» и «Всемирные университетские игры». Каждые два года проводятся летние и зимние универсиады.

История 
История студенческого спорта началась в 1905 году, когда в США прошли первые международные соревнования среди студентов. В 1919 году Жаном Птижаном была создана Конфедерация студентов. Под эгидой этой организации в 1923 году состоялись первые Всемирные игры студентов в Париже. Через год была организована новая структура Международная конфедерация студентов (МКС). За время деятельности МКС, вплоть до 1939 года, были проведены ещё восемь соревнований среди учащихся. Все состязания проводились на территории Европы. Наибольшее число раз игры принимала Франция – 3 раза.

Послевоенный раскол на страны Западного и Восточного блока повлиял и на развитие студенческого спорта. В 1947 году был создан Международный союз студентов (UIE). В соревнованиях, проводимых этой организацией, почти не участвовали представители стран Запада. Последние игры, прошедшие под эгидой UIE, состоялись в Хельсинки в 1962 году.

Правопреемницей Международной конфедерации студентов стала Международная федерация студенческого спорта (FISU). Первыми играми организованными FISU и её президентом доктором Полом Шлеймером, стали «Недели университетского спорта» 1947 года в Париже.

Количество стран, участвовавших в прошлых универсиадах

В 1959 году члены UIE вошли в состав FISU. В том же году в Турине прошла первая летняя Универсиада. В соревнованиях приняли участие 965 молодых спортсменов из 45 стран мира. Уже через год в Шамони (Франция) состоялись первые зимние студенческие игры, на которых было разыграны 13 комплектов медалей. III летняя Универсиада 1963 года проходила в Порту-Алегре и вошла в историю как первые студенческие соревнования проводимые за пределами Европы. VII летняя Универсиада, прошла в Москве. Соревнования проводились по 10 видам спорта, в которых приняли участие 4000 спортсменов. На тот момент число участников стало рекордом. VIII летняя универсиада в Риме проводилась в форме Университетского чемпионата мира по лёгкой атлетике. Несмотря на это в соревнованиях принимало участие 468 спортсменов из 38 стран мира.

Требования к участникам 
Все участники соревнований должны удовлетворять следующим требованиям:

а) быть гражданином страны, которую они представляют;

б)  быть не моложе 17 и не старше 28 лет на 1 января года проведения соревнований.

в) быть действующим студентом высшего учебного заведения либо окончить вуз не ранее 1 года до начала Универсиады.

Всемирные университетские игры 
События:
 1923 — , Париж
 1924 — , Варшава
 1927 —  Италия, Рим
 1928 — , Париж
 1930 —  Германия, Дармштадт
 1933 —  Италия, Турин
 1935 —  Венгрия, Будапешт
 1937 — , Париж
 1939 — , Монте-Карло (Чемпионат)
 1939 —  Германия, Вена (Игры)
 1947 — , Париж
 1949 — , Мерано (Летняя неделя спорта)
 1951 — , Люксембург (Летняя неделя спорта)
 1953 — , Дортмунд (Летняя неделя спорта)
 1955 —  Испания, Сан-Себастьян (Летняя неделя спорта)
 1957 — , Париж

Места проведения Универсиад

См. также 
 Виды спорта на Универсиадах
 Всероссийские универсиады

Примечания

Ссылки 

 
Студенческий спорт
Международные спортивные соревнования
Мероприятия, регулярно проводимые с 1959 года